Хагба — абхазская фамилия. Известные носители:
 Хагба, Анри Разанбеевич (род. 1992) — российский футболист.
 Хагба, Анатолий Дмитриевич (1940—2012) — народный артист Республики Абхазия.
 Хагба, Беслан Бадрович — министр внутренних дел Республики Абхазия (с 2015).
 Хагба, Елена Анатольевна — художественный руководитель Государственного камерного оркестра Абхазии (2012—2014).
 Хагба, Лили Ризовна — абхазский учёный
 Хагба, Мирон Асланович — главный архитектор города Сухум.
 Хагба, Джамал Львович род.1969г — Военный летчик